Фудзивара-но Окикадзэ (藤原 興風, годы жизни неизвестны, однако он был упомянут в 900 г.)  —  прославленный вака- и музыкант и аристократ периода Хэйан из клана Фудзивара.

Сын Фудзивара-но Митинари.  В «Кокинвакасю» вошло 17 его песен (№№ 101, 102, 131, 178, 301, 310, 326, 351, 567—569, 745, 814, 909, 1031, 1053, 1064). Одна песня-танка вошла в «Хякунин иссю» (№34). Известно также его собственное собрание «Окикадзэ сю».

Ссылки 
 Стихи по-японски

Японские поэты
Персоны без указанного места рождения
Персоны без указанного места смерти
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Окикадзэ